Knipper (vermutlich vom Werkzeug Knipp) ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Knipper (1916–??), deutscher Politiker (CDU), MdL Mecklenburg-Vorpommern 
 Andrei Lwowitsch Knipper (1931–2010), sowjetischer Geologe
 Heinrich Knipper (1919–1991), deutscher Politiker (CDU)
 Ingeborg Knipper (* 1932), deutsche Politikerin (CDU), MdHB

 Lew Konstantinowitsch Knipper (1898–1974), russischer Komponist
 Marlies Knipper (* 1956), deutsche Biologin und Professorin
 Michael Knipper (* 1967), deutscher Medizinhistoriker
 Olga von Knipper, Geburtsname von Olga Tschechowa (1897–1980), russisch-deutsche Schauspielerin
 Olga Leonardowna Knipper (1868–1959), russische Schauspielerin
 Rolf Knipper (1955–2008), deutscher Modelleisenbahner 

Siehe auch:
 Karl-Knipper-Theater